En Pologne, Żuki peut désigner :

de la voïvodie de Mazovie
 Żuki, village 

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Żuki, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Żuki, village de la gmina de Terespol
 Żuki, village de la gmina de Tuczna

dans la voïvodie de Podlachie
 Żuki, village de la gmina de Tykocin
 Żuki, village de la gmina de Zabłudów 
 Żuki, village du powiat de Hajnówka 
 Żuki, village du powiat de Sokółka